One (englisch „Eins“) oder The One steht für:

Film und Fernsehen:
 One (Fernsehsender), deutscher Fernsehsender
 ONE, Mobilfunkanbieter ONE GmbH, der 2007/2008 von Orange Austria übernommen wurde, österreichischer Mobilfunkanbieter
 The One (2001), US-amerikanischer Film von James Wong (2001)
 The One, Originaltitel von The One – Finde dein perfektes Match, britische Fernsehserie, von Netflix, 2021

Musik:
 One (Band), zyprische Band
 One (Bee-Gees-Album), Album der Bee Gees
 One (Kool-Savas-und-Azad-Album), Album von Kool Savas und Azad
 One (Matthew-Shipp-Album), Album von Matthew Shipp
 One (Metallica-Lied), Lied von Metallica
 One (Harry-Nilsson-Lied), Lied von Harry Nilsson
 One (U2-Lied), Lied von U2
 The One (Album), Album von Elton John
 1 (Album), Album der Beatles

Sonstiges:
 ONE (Organisation), Kampagnenorganisation
 One (Frankfurt am Main), Hochhaus in Frankfurt am Main
 The One (Toronto), Hochhaus in Toronto
 One, früherer Name von National Express East Anglia, britische Eisenbahngesellschaft
 One – Kagayaku Kisetsu e, japanisches Computerspiel
 One, Mündungsname des Neste d’Oô, Nebenfluss der Pique in Frankreich
 Li Xiang One, Sport Utility Vehicle
 OnePlus One, Smartphone

One ist der Name folgender Personen:
 One (Rapper), koreanischer Rapper
 One (Mangaka), japanischer Mangaka
 Chaoze One, Rapper
 Holly One (1965–2006), spanischer Pornodarsteller
 Jake One, US-amerikanischer Rapper und Produzent
 Mear One (* 1971), amerikanischer Künstler
 Pyro One, deutscher Rapper 

ONE steht als Abkürzung für:
 Avianca Brazil, brasilianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Ocean Network Express, japanisches Transportunternehmen

Abkürzung